Kerstin Muschet (ur. 25 grudnia 1988 w Villach) – austriacka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Union Rosenbach-Kaernten.

Kariera 
W dużej imprezie zadebiutowała 21 grudnia 2004 roku, podczas mistrzostw kraju w 
Saalfelden am Steinernen Meer, gdzie zajęła 9. miejsce w sprincie stylem dowolnym

W Pucharze Świata zadebiutowała 28 października 2006 roku w Düsseldorf, gdzie zajęła 52. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów do tej pory nie zdobyła.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Jak dotąd Muschet nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Austriaccy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Villach
Urodzeni w 1988